Эллес де Граф (, 20 сентября 1974, Алкмар) — нидерландская певица в стиле транс и танцовщица.

Эллес получила профессиональное образование в нидерландском музыкальном лицее «Stichting Amsterdamse Balletacademie» у Люсии Мартас, где она обучалась танцам, джазу, современному балетному искусству и акробатике. Скоро ей предложили выступать моделью и танцовщицей на многочисленных вечеринках, концертах и телешоу. Позже она основала своё собственное агентство по современному танцу, названное «Concert Building» в котором она устраивала кастинги и показы хореографии для начинающих танцоров. Так же её приглашали как бэк-вокалистку на разные концерты.

В 2001 году Эллес Де Граф заметил Армин ван Бюрен, которому нужна была вокалистка. В результате был записан «Sound of Goodbye», который Армин выпустил под псевдонимом «Perpetuous Dreamer». Кроме того, Эллес де Граф, снялась в одноимённом клипе на эту композицию.

Следующая композиция Perpetuous Dreamer с вокалом Эллес «Dust Wav» была менее популярна и не смогла достигнуть того успеха, что и «Sound of Goodbye». На этом сотрудничество Армина и Эллес закончилось и проект Perpetuous Dreamer прекратил своё существование. В 2008 году Эллес выступала в шоу Армина «ArminOnly Imagine».

Она сотрудничала с Blank & Jones и Ferry Corsten. А в 2006 году русский продюсер и диджей Дмитрий Алмазов (Bobina) написал композицию «Lighthouse», в записи которой Эллес де Граф приняла участие.

Дискография (композиции с вокалом Elles de Graaf) 
 Perpetuous Dreamer — The Sound Of Goodbye (2001)
 Perpetuous Dreamer — Dust.Wav (2002)
 Blank & Jones (with Elles) — Flaming June (2003)
 Elles de Graaf feat. Greg Murray — Circles Of Why (Without You) (2003)
 Empyreal Sun & Elles de Graaf — From Dark To Light (2004)
 Blank & Jones feat. Elles — Mind Of The Wonderful (2004)
 Blank & Jones (with Elles) — Closer To Me (2005)
 A Situation (feat. Elles de Graaf) — Dream In A Dream (n/a)
 Elles de Graaf ((F. Corsten/A. Broekhuyse/R. Nitzan)) — Show You My World (2005)
 Seraque (feat. Elles de Graaf) — Gravity (2005)
 Blank & Jones (with Elles) — Catch (2006)
 Bobina feat. Elles de Graaf — Lighthouse (2006)
 Priority Q feat. Elles de Graaf — Mirror Of My Memory (2007)
 Charles McThorn & Elles de Graaf — Winds Will Turn (2008)
 Bobina (feat. Elles de Graaf & Anne Chris) — Time & Tide (2008)
 Marcel Woods (ft. Elles de Graaf) — Can’t Sleep (2009)
 Mike Nichol (ft. Elles de Graaf) — So Far Away (2010)
 Elles de Graaf — Tears From The Moon (2011)
 Elles de Graaf — Fallen (2012)
 Feel & Elles De Graaf — Shadows (The Sound Of Without You) (2014)
 Moonnight & Elles de Graaf — Sunset Kindness (2017)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1974 году
Родившиеся 20 сентября
Родившиеся в Алкмаре
Певцы и певицы Нидерландов
Википедия:Биографии современников
Музыканты по алфавиту